Naobranchia är ett släkte av kräftdjur. Naobranchia ingår i familjen Naobranchiidae. 

Naobranchia är enda släktet i familjen Naobranchiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Naobranchia